Георги Деянов е бивш български футболист, полузащитник.

Роден е на 24 юни 1972 г. в Чирпан. Играл е за Чирпан, Ботев (Пловдив) и Монтана. Участва в победата с 1:0 на Чирпан срещу ЦСКА през есента на 1993 г. за купата на страната и отбелязва победния гол срещу „червените“ през есента на 1996 г. (отново с 1:0). Има 4 мача и 1 гол за младежкия национален отбор.

Статистика по сезони 

Деянов, Георги
Деянов, Георги